Каза́чий – посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Боровихинского сельсовета.

География 
По территории посёлка протекает река Повалиха.

 Уличная сеть

В посёлке 9 улиц.

 Расстояние до 

 районного центра Новоалтайск: 16 км.
 краевого центра Барнаул: 20 км.

 Ближайшие населенные пункты

Лесной 1 км, Боровиха 2 км, Октябрьское 4 км, Повалиха 4 км, Октябрьское 4 км, Зудилово 5 км, Сибирский 7 км, Костяки 7 км, Кислуха 9 км.

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля +19 °C. Безморозный период длится 110 – 115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков – 360 мм.

История 
Поселок Казачий Первомайского района был образован 25 мая 1918 года переселенцами из Пензенской губернии. Привлеченные рассказами о плодородных землях, богатых рыбой реках, тринадцать семей решили переселиться из центральной России и обосноваться вблизи реки Повалиха.
Жители занимались земледелием, корчевали пни, местность и поселение называли Казачья Оброчная Статья, затем наименование трансформировалось поселение Казачий . В Списке населенных мест Сибирского края 1928 года поселок имеет название Казачёк, число проживающих – 3212 человек.

Население

Инфраструктура 

 ТОО «Капитал» — разведение крупного рогатого скота.
 ООО «Околомолоко» — производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
 ООО «Профстрой» — строительство и ремонт.
 ООО «Кедр» — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
 ООО «Мигор» — торговля и производство металлических изделий.
 Сеть предприятий розничной торговли — ООО «Промторг», ООО «Новь», ООО «Лад» и другие.
 МКОУ «Казачинская ООШ».
 ООО «Санаторий-профилакторий «Гренада» — детский оздоровительный лагерь «Берёзка» .

Транспорт 
Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Ташанта) и сеть региональных автодорог. В посёлке находится остановочный пункт «Казачий», остановка междугороднего транспорта . Ближайшая крупная железнодорожная станция находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)